Die Naiste Meistriliiga 2010 war die 15. Auflage der höchsten estnischen Frauenfussball-Liga. Den Titel holte sich der Pärnu JK, die den FC Levadia Tallinn nach drei Titeln entthronten. Als Trost für den verlorenen Meistertitel siegten sie im estnischen Frauenpokal mit 2:1 Toren gegen den FC Flora Tallinn.

Weblinks 
 Saison 2010

2010
Fußballsaison 2010